Markópoulon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Markópoulo Oropoú, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Markópoulo, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar